«Эльдора́до» (Eldorado.ua) — украинская торговая сеть по продаже техники и электроники, один из крупнейших ритейлеров Украины. Количество сотрудников компании превышает 5000 человек. По состоянию на начало 2023 года торговая сеть насчитывает 95 магазинов на территории Украины. Главный офис компании находится в Киеве. Генеральный директор — Вера Витинская.

По данным за 2014 год компания занимает первое место в рейтинге лучших ритейлеров Украины в сегменте "Бытовая техника и электроника".

На 2021 год «Эльдорадо» занимает 56 место в рейтинге журнала Forbes "100 крупнейших частных компаний Украины".

История 
4 декабря 1999 год открывается первый магазин «Эльдорадо» на Украине в Киеве. По состоянию на 2005 год работает уже 91 магазин в 39 городах, а в 2007 году запускается интернет-магазин компании. В период 2009-2011 годов «Эльдорадо» поглощает сети «Домотехника», «АБВ» и «МегаМакс».

В апреле 2013 украинский предприниматель Виктор Полищук приобрел сеть. После этого происходит слияние с его торговой сетью «Технополис». После слияния двух компаний новый владелец оставил название «Эльдорадо», как более узнаваемое.

В конце 2016 года был проведен ребрендинг и компания изменила написание названия компании на латиницу. Впоследствии компания сменила логотип на «ELDORADO.ua».

Награды 

 2016 — № 1 в рейтинге лучших ритейлеров Украины в сегменте "Бытовая техника и электроника".
 2019 — победитель в номинации "Лучшая розничная сеть бытовой техники и электроники" Национальной бизнес премии Украины «Выбор страны».
 2020 — вошли в топ-25 программ корпоративной социальной ответственности по версии издания «Власть денег».
 2020 — № 14 среди лучших работодателей страны по версии издания «Дело».
 2021 — № 21 среди лучших работодателей страны по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Социальные проекты 

 2019 — спонсор 27-го «Пробега под каштанами».
 2020 — в партнерстве с Обществом Красного креста в Украине передано 100 комплектов бытовой техники украинским больницам.
 2021 — в рамках совместного социального проекта «Энергия маленьких сердец» с брендом Gelius передали хирургический инструмент для проведения срочных операций у новорожденных Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова.
 2022 — генеральный партнер Федерации киберспорта Украины.

Примечания